Miejscowości w Polsce:

 Karwosieki-Cholewice
 Karwosieki-Noskowice